Byrd is een Engelse achternaam. Bekende naamsdragers zijn onder meer:
 William Byrd (1543?-1623), Engels componist
 Richard E. Byrd (1888-1957), Amerikaans poolreiziger
 Robert Byrd (* 1917), Amerikaans politicus
 Charlie Byrd (1925-1999), Amerikaans jazzgitarist 
 Donald Byrd (1932-2013), Amerikaans jazztrompettist